Santeuil ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Santeuil (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Santeuil (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise

Santeuil ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Santeuil (1630–1697), französischer Schriftsteller (neulateinische Literatur)